Thekla Gras ist eine deutsche Schauspielerin und Sängerin aus Köln.

Leben 
Die wahrscheinlich 1977 geborene 178 cm große Schauspielerin ist aufgewachsen im Hunsrück in Rheinland-Pfalz, später Koblenz, lebt Thekla Gras derzeit in Köln.
Gras singt von Mezzo bis Contra-Alt mehr als 3 Oktaven.

Berufe 
Neben ihren Berufen als Schauspielerin und Sängerin ist Thekla Gras ausgebildete Dekorateurin und studierte Grafikdesignerin, außerdem ist sie auch als Sprecherin und Model tätig.

Theater 
Thekla Gras spielt Theater in zahlreichen Genres wie Comedy, Musical, Revue, Drama, Boulevard.

Auswahl:
 2022 „Fang den Bösen“ als Helena / Regie Corinna Nilson
 2021 „Diener zweier Herren“ als Dejaniera / Regie Hans-Peter Speicher
 2020 „Bubble im Kosmos“ als Zephyra / Regie Sascha von Donat, Opernwerkstatt Köln 	
 seit 2019 „Die Pagen“ verschiedene Rollen, Eventcomedy Köln	
 2019 „Draußen vor der Tür“ als Frau Kramer / Regie Stefan Krause, Neues Schauspiel Köln 	
 2018 „Rosenkrieg“ als Thurmont / Regie Kristoph Stössel, KS Entertainment, Wuppertal 	
 2018 „Job Suey“ als Terry Pringles / Regie Michèle Connah, Komödie Wuppertal 	
 seit 2016 „Krimi Total“ Regie Peter Anders, Tourneen deutschlandweit 	
 2014 – 2015 „La Cage aux Folles“ als Mdm. Dindon / Tänzerin / Regie Bernd Schaarmann, Kammeroper Köln
 2013 „Vagalume Light Performances“ als Porzellanpuppe / Eiskönigin Regie Fernando Cézar Vieira, Köln und Berlin 	
 seit  2011 „My Fair Lady“ (Musical) als Mrs. Pearce / Mrs. Eynsford-Hill / Regie Lajos Wenzel,  		    Kammeroper Köln, Tourneen in Deutschland, Österreich, Schweiz und Luxemburg 	
 2010 „Kostümkunst Cologne“ (Modenschauen) Model und Sängerin, Historische Kostüme / Regie Martina Kanehl 	
 seit  2009 „Valentines 13. Erbe“ alle Rollen, Regie Nika von Altenstadt, Tourneen 	
 2009 – 2017 „Citythriller“ (Improvisationstheater) verschiedene Rollen	
 2009 „artscenico“ Regie Rolf Dennemann, Dortmund 	
 2006 – 2007 „Valentine-Show“ (Revue) Christopher Street Day, Köln   	
 2005 – 2009 „Sexy Voice“ (Revue) / Regie Thomas Wenzel, Dinnerclub, Köln 	
 2006 „Boulevard Modenschauen“ (Laufsteg) als Model für Karstadt, deutschlandweit 	
 1996 – 2005 „Valentine“ (Galas)

Film / Fernsehen 
Auswahl:
 2020 TV / WDR „Frau TV“/ Regie Uschi Müller 	
 2020 Kurzfilm „Blaubeertörtchen“/ Regie Olav F. Wehling 	
 2019 Werbespot „Dr. Kaiser“ für ApoBank als Monica Wichtig / Regie Philipp Edelhoff 	
 2019 Kurzfilm „Schwarze Möwe“ als Kaiserin Elisabeth von Österreich / Regie Jessica Kühn 	
 2018 Kurzfilm „Home“ als Psychologin / Regie Michelle Kevenhörster 
 2018 Kurzfilm „Es klappert die Mühle“ als Dr. Harmaa und Pflegerin / Regie Moritz Schinn 	
 2017 Kurzfilm „Confessio“ als Nonne / Regie Zejnula Sahiti 
 2016 Kurzfilm „Es wa(h)r einmal“ als Prof. Dr. Anderson / Regie Barbara Marheineke 
 2013 Kurzfilm „Pechsträhnchen“ als Friseurin / Regie Philip Treutel 	
 2007 TV / RTL „Posch ermittelt“ als Hanna Römer / Regie Peter Spielmann 
 2007 TV / SAT.1 „Peggy unter Druck“ als Sekretärin / Regie Peter Gersina 
 2006 TV / ZDF „Soko Köln“ als Ulrike Overbeck / Regie Axel Barth 
 2006 TV / Arte „Durch die Nacht mit“ als Sängerin / Regie Jörg Buttgereit 
 2006 Valentine Musikvideos

Weblinks 
 
 
 

Theaterschauspieler
Filmschauspieler
Deutscher
Geboren im 20. Jahrhundert
Frau